Клас-И́нгвар Ла́герквист (; ) — шведский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, сотрудник Уппсальской астрономической обсерватории. В период с 1975 по 1998 год им был открыт в общей сложности 141 астероид, два из которых были открыты совместно с Хансом Рикманом (). Также в число открытых им малых планет входит троянский астероид . Помимо этого, он является первооткрывателем двух короткопериодических комет (, ), а также долгопериодической кометы .

В 1997 году получил степень доктора философии по диссертации на тему «Фотографическая фотометрия малых астероидов» (). В настоящее время является профессором Уппсальского университета. Активный популяризатор астрономии в Швеции, особенно среди своих студентов. Хорошо известен своими работами по изучению форм и особенностей вращения небольших астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Поуль Йенсен
 Стивен Ларсон
 Роберт Макнот

Примечания

Библиография 
 
 
 
 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Швеции
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет